Il Gruppo 5 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio 1984 ha incluso cinque squadre e vide la vittoria finale della , che precedendo la  di un punto ebbe accesso alla fase finale.

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
4 reti
  Dan Corneliusson

3 reti

  Ladislav Vízek (1 rigore)

  László Bölöni

2 reti

  Václav Daněk
  Petr Janečka

  Petr Rada
  Alessandro Altobelli

  Rodion Cămătaru
  Ulf Eriksson 

  Robert Prytz
  Glenn Strömberg

1 rete

  Takīs Maurīs
  Theofanīs Theofanous
  Marios Tsigkīs (1 rigore)
  Fivos Vrahimis
  Přemysl Bičovský

  Pavel Chaloupka
  Ladislav Jurkemik
  Milan Luhový
  Zdeněk Prokeš
  Jiří Sloup

  Antonio Cabrini
  Paolo Rossi (1 rigore)
  Ioan Andone
  Ion Geolgău
  Michael Klein

  Florea Văetuș
  Glenn Hysén
  Mats Jingblad
  Andreas Ravelli
  Thomas Sunesson

1 autogol
  Nikos Patikkīs (pro )
  Ján Kapko (pro )

Collegamenti esterni
1984 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 5 su uefa.com

 Q